Зонгозотла има више значења:

 Општина Зонгозотла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Зонгозотла (Зонгозотла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику